Siberisch Kraton, een van de oudste paleocontinenten
 Siberia (1926), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Victor Schertzinger
 Siberia (1998), een Nederlandse filmkomedie onder regie van Robert Jan Westdijk
 Siberia (2018), een Amerikaanse thriller onder regie van Matthew Ross
 Siberia (2020), een Italiaans-Duits-Mexicaans-Griekse dramafilm onder regie van Abel Ferrara
 Siberia (album van Lights), een muziekalbum
 Siberië, de Engelse naam van dit Russische gebied